Савараре има више значења:

 Савараре (Каричи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Савараре, Ел Техабан (Каричи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Савараре (Гвачочи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Савараре (Гвадалупе и Калво), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Савараре (Морелос), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Савараре (Урике), насеље у савезној држави Чивава у Мексику